Сан Хосе де лас Пилас има више значења:

 Сан Хосе де лас Пилас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лас Пилас (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лас Пилас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де лас Пилас (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику